Riksdagsvalget i Sverige 2002 blev afholdt i Sverige den 15. september 2002.

Valgresultat 
Valgresultatet den 27. september 2002.

I alt var 6 722 152 personer stemmeberettigede og antallet af afgivne stemmer var 5.385.430, hvilket giver en valgdeltagelse på 80,11 %, en nedgang på 1,28 % i forhold til det forgående Rigsdagsvalg.

Eksterne henvisninger 

 Valmyndigheten

Referencer 

Politiske valg i Sverige
Sverige 2002